Чемпіонат Європи з футболу серед жінок 2009 — десятий чемпіонат Європи з футболу серед жінок, що проходив у Фінляндії з 23 серпня по 10 вересня 2009 року. Збірна Німеччини здобула сьомий титул чемпіона Європи.

Стадіони

Результати

Груповий раунд

Група A 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Команди, що посіли треті місця 

|}

Плей-оф

Посилання 
 Сторінка змагання на сайті УЄФА 

2009 у Фінляндії
2009 у жіночому футболі